Boemund ist der Name folgender Personen:

 Bohemund von Tarent  (auch: Boëmund, Bohemond, Bohemund I., Bohemund von Antiochia etc.; † 1111), Fürst von Antiochia
 Boemund I. von Warsberg (auch: Bohemond von Warnesberg; † 1299), von 1286 bis 1299 Erzbischof und Kurfürst von Trier
 Boemund II. von Saarbrücken († 1367), von 1354 bis 1362 Erzbischof und Kurfürst von Trier

Siehe auch:
 Bohemund